Leeds désigne :

Patronyme 

 Andrea Leeds (née Antoinette Lees) (1914-1984), actrice américaine ;
 Andrew Leeds : 
 Andrew Leeds (Andrew Jacob S. Leeds) (né en 1964), joueur de rugby australien ;
 Andrew Leeds (acteur) (né en 1978), acteur américain ; 
 Joan de Leeds, moniale anglaise du  ;
 Lila Leeds (1928-1999), actrice américaine ;
 Ned Leeds (apparu en 1964), personnage de comics lié à Spider-Man appartenant à l’univers de Marvel Comics ; 
 Peter Leeds (1917-1996), acteur américain ;
 Phil Leeds (1916-1998), acteur américain ;
 William B. Leeds Sr (William Bateman Leeds Senior ; « le roi de l’étain ») (1861-1908), industriel et millionnaire américain ;
 Nancy Leeds (née Stewart) (1878-1923), épouse du précédent ;
 William B. Leeds Jr (William Bateman Leeds Junior) (1902-1971), millionnaire américain, fils des précédents.

Toponyme

Canada 
 Leeds, ancienne circonscription de l'Ontario ;
 Leeds—Grenville, circonscription électorale de l'Ontario ;
 Leeds-Nord et Grenville-Nord, ancienne circonscription de l'Ontario ;
 Leeds-Sud, ancienne circonscription de l'Ontario ; 
 Leeds and the Thousand Islands, canton de l'Ontario ; 
 Saint-Jacques-de-Leeds, municipalité du Québec.

États-Unis 
 Leeds, localité en Alabama ;
 Leeds, ville du Dakota du Nord ;
 Leeds, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Leeds, ville de l'Utah ;
 Leeds, village au Maine.

Royaume-Uni 
 Leeds, ville se situant dans le Yorkshire de l'Ouest ;
 Leeds (circonscription du Parlement européen) ;
 Leeds, village situé dans le Kent ;
 le château de Leeds, dans le Kent.

Sports 
 Le club anglais de rugby à XIII Leeds Rhinos ;
 Le club anglais de rugby à XV Leeds Carnegie ;
 Le club anglais de football Leeds United FC.

Autres 
 Leeds.

Homonymie de toponyme